А́урум () — многозначный термин.

 Аурум — латинское название золота:
 aurum fulminans — гремучее золото;
 aurum musivum — мусивное или муссивное золото;
 aurum potabile — золотой напиток.
 Аурум — заброшенный город в Неваде, США.
 «Аурум» — женская волейбольная команда города Хабаровска.
 Аурум — в ролевой игре «Promethean: The Created» один из путей очищения.
 Аурум — мультфильм режиссера Елены Репетур (Клименко), Россия, 2013 год.

См. также 
 Золото (значения)

Примечания